De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1883-1884 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1883 en de verkiezingen van 1884. De zittingsperiode ging in op 17 september 1883 en liep af op 10 oktober 1884.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1883

Liberalen (24 zetels)
Albert Jan Blijdenstein
Adolph Blussé
Willem Christiaan Borsius
Doede Doedes Breuning
Hendrikus Albertus Diederik Coenen
Frans Julius Johan van Eysinga
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Maurits Herman Insinger
Louis Gaspard Adrien van Limburg Stirum
Frederik Gerrit Edmond Merkes van Gendt
Hendrik Muller Szn.
Albertus van Naamen van Eemnes
Carel Johan Righard Nobel
Carolus Joannes Pické
Berend van Roijen
Willem de Sitter
Charles Theodorus Stork
Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen
Adriaan Volckert Teding van Berkhout
Jacob Thooft
Gijsbert van Tienhoven
Theodorus Petrus Viruly
Dirk Visser van Hazerswoude
Joost van Vollenhoven

Katholieken (7 zetels)
Jacobus Gerardus de Bruijn
Johannes Hengst
Willem Hubert Pijls
Hubert Gérard Louis Regout
Petrus Johannes Antonius Smitz
Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen
Antonius Franciscus Vos de Wael

Gematigde liberalen (5 zetels)
Dirk van Akerlaken
Louis Beerenbroek
Hendrik Jan Carsten
Joan Huydecoper van Maarsseveen
Gerrit Adrianus de Raadt

Conservatieven (1 zetel)
Willem Anne Assueer Jacob Schimmelpenninck van der Oye

Conservatief-protestanten (1 zetel)
Theo van Lynden van Sandenburg

Conservatief-liberalen (1 zetel)
Menso Johannes Pijnappel

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1883 waren dertien leden periodiek aftredend. Elf leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Utrecht werd Theo van Lynden van Sandenburg (conservatief-protestanten) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Evert du Marchie van Voorthuysen (conservatieven), die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Door Provinciale Staten van Noord-Brabant werd Jacobus Gerardus de Bruijn (katholieken) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Louis van Sasse van Ysselt, die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

Tussentijdse mutaties

1883
 17 september: Antonius Franciscus Vos de Wael (katholieken) nam ontslag uit de Eerste Kamer vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Johannes Theodorus Smits van Oyen als zijn opvolger; hij werd op 29 november geïnstalleerd.
 1 oktober: Willem Christiaan Borsius (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Zeeland kozen Jacob Moolenburgh als zijn opvolger; hij werd op 29 november geïnstalleerd.
 31 oktober: Gerrit Adrianus de Raadt (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Willem Hendrik de Beaufort als zijn opvolger; hij werd op 17 april 1884 geïnstalleerd.

1884
 4 mei: Louis Beerenbroek (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Limburg kozen Léon Magnée (katholieken) als zijn opvolger; hij werd op 29 juli geïnstalleerd.
 30 augustus: Louis Gaspard Adrien van Limburg Stirum (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Gelderland kozen Cornelis Jacobus Sickesz als zijn opvolger; hij werd op 18 september geïnstalleerd.

1883-1884
Nederlandse politiek in 1883
Nederlandse politiek in 1884